Lysina kan syfta på följande platser:

Polen 

 Łysina (berg), Lillpolens vojvodskap, Powiat myślenicki, 
 Łysina (ort), Schlesiens vojvodskap, Powiat żywiecki,

Tjeckien 

 Lysina (berg i Tjeckien, Karlovy Vary), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar